Торак (, , ) — село в Сербии, в общине Житиште, в Средне-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2850 жителей (по переписи населения 1991 года — 3700 жителей).

Демография 
В селе Торак, по переписи 2002 года проживали 2281 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 43,0 года (40,5 лет у мужчин и 45,3 года у женщин). В селе есть 1016 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,80.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Воеводины